Sadeleer ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo de Sadeleer (* 1997), Schweizer Autorennfahrer
 Louis De Sadeleer (1852–1924), belgischer Diplomat und Politiker